Enigma betekent raadsel en komt voor in de volgende betekenissen:

 Enigma Variations, een compositie van Edward Elgar
 De Enigma codeermachine is ook bekend als de Schlüsselmaschine E en de Cypher Machine E.
 zie Enigma (codeermachine)
 zie Enigma en de U-bootoorlog
 Enigma (album), album van Ill Niño
 Enigma (muziekproject), een Duits muziekproject
 Enigma (boek), een bestseller
 Enigma (computerspel), een computerspel uit 2007
 Enigma (Stargate SG-1), een aflevering van de SF-serie Stargate SG-1
 Edran Enigma, een Belgische supersportwagen
 Enigma (Georgia), een plaats in de Verenigde Staten

Films
 Enigma (1925)
 Enigma (1977)
 Enigma (1983)
 Enigma (1988)
 Enigma (1991)
 Enigma (1999) (televisiefilm) 
 Enigma (2001)
 Enigma (2005)